Tired (Alan Walker) - nummer van de Noors-Britse dj Alan Walker en de Ierse singer-songwriter Gavin James
 Tired (Stone Sour) - nummer van de Amerikaanse band Stone Sour

Zie ook
 Vermoeidheid